Impellitteri ist der Familienname von:

 Chris Impellitteri (* 1964), US-amerikanischer Gitarrist
 Vincent R. Impellitteri (1900–1987), US-amerikanischer Politiker und Jurist

Außerdem:
 Impellitteri (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band